Soul of the Ultimate Nation (кор. SUN Online) — фэнтезийная многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG) выпущенная южнокорейским разработчиком компьютерных игр Webzen. По состоянию на 10 ноября, 2010 года, S.U.N. насчитывает более 2 миллионнов активных игроков в Азии, Европе и Америке.

S.U.N. распространяется по модели бесплатной игры с микротранзакциями (Free-to-play). Обязательной платы за регистрацию и игру не взимается.

Ключевые особенности игры 
 Многовариантность в заточке и улучшении предметов
 Уникальная система GvG. Регулярно гильдиям необходимо захватывать или защищать замки и прилегающие территории. Для завоевания замка необходимо выиграть сражения на всех прилегающих территориях. В битве на одной территории может принимать участие от 20 до 40 человек. Исход каждого сражения влияет на общий результат осады замка.
 Обширные возможности получить тактический и стратегический опыт. Игровая механика позволяет создавать закрытые тренировочные сражения, выбирая уровень сложности сражения (PvPvE.).

S.U.N. обладает тремя ключевыми тренировочными типами карт.

 Охотничьи угодья позволяют игроку охотиться на уникальных монстров, зарабатывать внунтриигровые деньги, получать уникальные внутриигровые вещи.
 Поля сражений позволяют игроку получить уникальный опыт сражения с другими игроками.
 Тренировочные миссии позволяют игроку лучше узнать концепцию и историю S.U.N.

Система уникальных полей сражений 
Система уникальных полей сражений позволяет игроку создавать отдельные «комнаты» или зоны для PvP или PvE сражений. Для создания уникальных полей сражений, игроку необходимо переговорить с NPC. Игроку доступны 3-и типа сражений: PvP, PvE, выполнение игровых миссий. Для карты типа PvE игроки могут объединяться в группы (Party) с общей целью найти и убить монстра босса. После прохождения карты опыт и предметы распределяются между участниками группы.

Музыка 
Музыка для игры написана композитором Говардом Шором, завоевавшим более 10-и международных музыкальных и кинематографических
наград.

Примечания 

В конце июня 2013 года закрыты европейские серверы проекта.

15 июля 2014 следует завершение игры на российском сервере.

Продолжают свою работу китайская, японская и корейская версия проекта.

Ссылки 
 Официальные сайты
 Официальный сайт S.U.N. в Корее
 Официальный сайт S.U.N. в Европе
 Официальный сайт S.U.N. в Тайване 
 Официальный сайт S.U.N. в США
 Официальный сайт S.U.N. в России
 Официальный сайт S.U.N. в Японии

MMORPG по алфавиту
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные Webzen
Компьютерные игры 2007 года